Andrzej Antoni Wiśniewski (1948–2014) – polski chemik, prof. dr hab. Uniwersytetu Gdańskiego
 Andrzej Władysław Wiśniewski (ur. 1950) – polski prawnik, dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego
 Andrzej Wiśniewski (ur. 1952) – polski wojskowy i lekarz
 Andrzej Wiśniewski (ur. 1953) – polski polityk, poseł na Sejm II kadencji, były starosta powiatu białobrzeskiego, 
 Andrzej Wiśniewski (ur. 1955) – polski fizyk, prof. dr hab. Instytutu Fizyki PAN
 Andrzej Wiśniewski (1956–2022) – polski trener piłkarski
 Andrzej Wiśniewski (ur. 1956) – polski polityk, były prezydent Grudziądza
 Andrzej Wiśniewski (ur. 1958) – polski filozof, prof. zw. dr hab. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze
 Andrzej Wiśniewski – polski archeolog, dr hab. Uniwersytetu Wrocławskiego
 Andrzej Wiśniewski – polski ekonomista, dr hab. 
 Andrzej Jan Wiśniewski – polski lekarz, dr hab., profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 Andrzej Wojciech Wiśniewski – polski informatyk, dr hab. inż., profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zobacz też 
 
 Andrzej Wiszniewski
 Andrzej Wiśniowski

Przypisy